Rakowiska bezeichnet Dörfer in Polen:
 Rakowiska (Biała Podlaska), ein Dorf der Landgemeinde Biała Podlaska, Woiwodschaft Lublin
 Rakowiska (Nowy Dwór Gdański) (dt. Krebsfelde), ein Dorf der Gmina Nowy Dwór Gdański, Woiwodschaft Pommern